Вимушена посадка — посадка повітряного судна на аеродромі або поза аеродромом, з причин, що не дозволяє виконати політ відповідно до плану. Догляд та посадка на запасному аеродромі вимушеною посадкою не є.

Кінофільми 
 «Вимушена посадка (1935)» — американський пригодницький фільм режисера Мелвіла Брауна.
 «Вимушена посадка (1941)» — американський пригодницький фільм режисера Гордона Вайлза.
 «Вимушена посадка (1958)» — американський фільм-катастрофа режисера Фреда Сірса.
 «Вимушена посадка» — норвезький воєнний фільм.